



Селище міського типу 
 Бабинці — Київська область, Бородянський район

Села 
 Бабинці — Вінницька область, Погребищенський район
 Бабинці — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Борщівський район

Колиші НП 
 Бабинці, нині в межах м. Рогатин

Бабинці () — село, Ловецька область, община Тетевен

Бабинці () — поселення, Помурський регіон, община Лютомер

Див. також 
 Бабинець
 Бабинецька сільська рада